«Министр без портфеля» — член кабинета министров, не ведающий отдельной отраслью государственного управления, но имеющий в кабинете одинаковое с другими министрами право голоса, член правительства, который не руководит министерством и/или иным центральным органом исполнительной власти, но имеет полномочное право голоса на заседаниях правительства, а также выполняет отдельные поручения премьер-министра.

«Министр без портфеля» чаще всего существует в государствах и странах, которыми управляет кабинет министров, особенно в случае коалиционного правительства. Обычно министрами без портфеля назначаются политики, которые могут обеспечить правительству поддержку депутатов законодательного собрания от своих политических партий. В различных государствах и странах министры без портфеля могут называться по-разному, например, в Великобритании, Индии, Ирландии, Канаде, Пакистане, Японии — государственный министр, в Германии — министр по особым поручениям.

Англия 
В Англии секретарь (канцлер) герцогства Ланкастерского (Chancellor of the Duchy of Lancaster) — член кабинета, министр без портфеля.

СССР и Россия 
Практика назначения министров без портфеля распространена во многих государствах и странах мира, в том числе и в России.

В СССР для обозначения должности министра без портфеля использовалось словосочетание «министр СССР», добавляемое к наименованию основной должности. Так, министрами без портфеля в СССР в разное время являлись:
 Н. К. Байбаков, в 1963—1965 годах — председатель Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР — министр СССР;
 Н. П. Дудоров, в 1962—1972 годах — начальник Главмоспромстройматериалов при Мосгорисполкоме — министр СССР;
 Б. Н. Ельцин, в 1988—1989 годах — первый заместитель Председателя Госстроя СССР — министр СССР;
 В. П. Зотов, в различное время (1962—1965 годах) — заместитель Председателя Госплана СССР в ранге министра, министр СССР, начальник Управления пищевой промышленности Совнархоза (СНХ) СССР в ранге министра, заместитель председателя СНХ — министр СССР;
 И. И. Кузьмин, в 1959—1960 годах — председатель Государственного научно-экономического совета Совмина СССР — министр СССР;
и другие государственные деятели.

В Российской Федерации должность «министра без портфеля» (официальные наименование — «министр Российской Федерации» или «член Правительства Российской Федерации») продолжает существовать.
Так, министрами без портфеля в разное время являлись:
 Н. И. Травкин — в 1994—1996 годах;
 Е. Г. Ясин — в 1997—1998 годах;
 Р. Г. Абдулатипов — в 1999—2000 годах;
 В. В. Елагин — в 2000—2002 годах (курировал социально-экономическое развитие Чеченской Республики);
 С. В. Ильясов — в 2002—2004 годах (курировал социально-экономическое развитие Чеченской Республики);
 В. Ю. Зорин — в 2001—2004 годах (курировал национальную политику)

После административной реформы России первым министром без портфеля стал Владислав Путилин, директор Департамента экономики программ обороны и безопасности Минэкономразвития России, назначенный 20 марта 2006 года на должность Первого заместителя Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

В первом правительстве Медведева, назначенном 21 мая 2012 года, министром Российской Федерации без портфеля был назначен Михаил Абызов, отвечавший за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства».

См. также 
 Министр
 Товарищ министра
 Синекура
 Совет министров

Примечания

Литература 

 История становления и современное состояние исполнительной власти в России. —  : Новая Правовая культура, 2003. — (Правовой статус министра без портфеля: практика России — С. 174—182)

Должности